La Patrouille perdue, film américain de John Ford (1934) ;
 La Patrouille perdue, recueil de nouvelles de Pierre Messmer (2002).